Die 5. Handball-Europameisterschaft der Frauen fand vom 6. bis zum 15. Dezember 2002 in Dänemark statt. Den Titel gewann die Mannschaft aus Dänemark, die sich im Finale gegen Norwegen durchsetzte. Deutschland belegte den elften Platz, Österreich Platz neun.

Teilnehmer

Austragungsorte 

Die Spiele der Europameisterschaft wurden in den folgenden drei Orten ausgetragen:
 Aarhus – Ceres Arena
 Farum
 Helsinge

Vorrunde 
Die drei Ersten jeder Gruppe erreichten die Hauptrunde.

Gruppe A 
Alle Spiele der Gruppe A fanden in Helsinge statt.

Gruppe B 
Austragungsort der Spiele der Gruppe B war Aarhus.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C fanden in Farum statt.

Gruppe D 
Die Spiele der Gruppe D wurden in Aarhus ausgetragen.

Hauptrunde 
Die Spiele der Hauptrunde fanden in Aarhus und in Farum statt. Aus den zwölf Teams aus der Vorrunde wurden zwei Gruppen gebildet. In der Gruppe I spielten die ersten Drei der Gruppen A und B, in der Gruppe II die ersten Drei der Gruppen C und D. Es wurden die Punkte aus der Vorrunde übernommen, die gegen die übrigen Mannschaften erzielt wurden, die ebenfalls die Hauptrunde erreicht hatten. Die beiden Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen rückten ins Halbfinale vor. Die Dritten der beiden Gruppen spielten den 5. Platz aus, die Viertplatzierten den 7. Platz.

Gruppe I 
Aarhus war Spielort der Gruppe I.

Gruppe II 
Gruppe II spielte in Farum.

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden in Aarhus ausgetragen.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Allstar-Team

Weblinks 
 Turnier auf eurohandball.com
 

Europameisterschaft Frauen
2002
Europameisterschaft Frauen 2002